У́лица Да́рвина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Улица Дарвина — улица в Симферополе.

Россия 
 Улица Дарвина — улица в Астрахани.
 Улица Дарвина — улица в Екатеринбурге.
 Улица Дарвина — улица в Калуге.
 Улица Дарвина — улица в Липецке.
 Улица Дарвина — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Дарвина — улица в Пензе.
 Улица Дарвина — улица в Петровске.
 Улица Дарвина — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Дарвина — улица в Самаре.
 Улица Дарвина — улица в Твери.
 Улица Дарвина — улица в Уфе.
 Улица Дарвина — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Дарвина — улица в Киеве.
 Улица Дарвина — улица в Ровно.
 Улица Дарвина — улица в Сумах.
 Улица Дарвина — улица в Харькове.